Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Erginos, roi des Minyens d'Orchomène en Béotie ;
 Erginos l'Argonaute, fils de Poséidon ou Périclyménos.